Ла́птево — деревня в Опочецком районе Псковской области России. 

Административный центр Болгатовской волости.

География 
Расположена в 8 км к северо-востоку от города Опочка и в 10 км к юго-западу от деревни Болгатово.

Население 

Численность населения по состоянию на начало 2001 года составляла 118 человек.

История 
С 1995 до 2005 года деревня входила в состав Любимовской волости в качестве её административного центра.

Примечания 

Населённые пункты Опочецкого района